O anomalie este un eveniment sau obiect care este anormal, neobișnuit, eventual unic sau ciudat. O anomalie poate fi, de asemenea, o discrepanță sau o abatere de la regula stabilită, tipar sau model. 
Anomalii se pot întâlni în cele mai diverse domenii:

Astronomie și mecanică cerească
În astronomie o anomalie este o cantitate măsurată cu privire la o absidă, de obicei periapsis.
 anomalie excentrică - valoarea intermediară utilizată pentru a calcula poziția unui obiect ceresc ca o funcție de timp
 anomalia Atlanticului de Sud - regiunea în care centura de radiații van Allen este cea mai apropiată de suprafața planetei
 anomalie adevărată - unghiul dintre direcția de periapsis și poziția curentă a unui obiect pe orbita sa
 anomalie medie - o măsură a timpului, specifică unui corp pe orbită, care este un multiplu de 2π radiani la (și doar la) periapsidă.
 precesie anomală - un alt termen pentru precesia [www.webdex.ro/online/dictionar/apsidal apsidală].

Geofizică
 anomalia lui Bouguer - anomalie în gravimetrie 
 anomalie gravitațională - diferența dintre gravitația observată și valoarea prezisă de un model
 anomalii magnetice:
 anomalia magnetică Kursk - un teritoriu bogat în minereu de fier, teritoriu situat în provinciile rusești Kursk, Belgorod și Oriol.
 anomalia magnetică Temagami - în regiunea Temagami din Ontario, Canada

Biologie
 anomalii genetice
 anomalii congenitale

Fizica cuantică
 anomalie globală - o anomalie din fizica cuantică

Science fiction
 anomalie spațială - un termen folosit în universul imaginar Star Trek
 mici zone din jocul video S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl
 o scurtătură imaginară a unei călătorii prin hiperspațiu din romanele din anii 1950 ale scriitorului Robert Heinlein, astăzi denumite gaură de vierme

Muzică
 Anomaly (album), un album din 2009 de Ace Frehley
 Anomalies (album), un album din 2005 al lui Cephalic Carnage
 Anomaly (album The Hiatus), un album din 2010 al lui The Hiatus
 "Anna Molly" un cântec din 2006 al lui Incubus de pe albumul Light Grenades

Altele
 Anomalii - o carte de Joey Goebel
 Anomaly, un film de Teton Gravity Research

Vezi și 
 Abatere (lingvistică)
 Abatere standard

Anomalii